Hestia (mythologie), in de Griekse mythologie de godin van het haardvuur
Hestia (planetoïde), een planetoïde tussen de banen van Mars en Jupiter